Arthur Summerfield (1899-1972), homme politique américain ;
 Eleanor Summerfield (1921-2001), actrice anglaise ;
 Luke Summerfield (1987), footballeur anglais.

 Summerfield (Île-du-Prince-Édouard)
 Summerfield (Caroline du Nord)
 Summerfield (Illinois)
 Summerfield (Kansas)
 Summerfield (Louisiane)
 Summerfield (Ohio)
 New Summerfield (Texas)

Summerfield peut également faire référence à :
 (7344) Summerfield, un astéroïde ;
 Summerfield, un film réalisé par Ken Hannam (1977).